Евгений Владимирович Хвостов (28 мая 1981 года, Сургут) — российский хоккеист, тренер. Дважды чемпион Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой. В данный момент является тренером защитников клуба КХЛ «Югра».

Биография 
Воспитанник сургутского хоккея. Почти всю свою карьеру провёл на Урале. Выступал на позиции защитника. Дебютировал в тюменском «Газовике», затем долгое время играл в Екатеринбурге за «Динамо-Энергия» и «Автомобилист», и в Свердловской области за нижнетагильский «Спутник».

До сезона 2010/11 Хвостов играл только в высшей лиге, дебютировав на высшем уровне в 29 лет. Несмотря на недостаток опыта выступлений в элитном дивизионе, в «Югре» в начале сезона его назначили капитаном.

Закончил профессиональную карьеру после сезона 2015/16, после чего был назначен в тренерский штаб клуба Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры».

Статистика выступлений 

(*) Команда участвовала не в плей-офф, а в Кубке Надежды

(**) Без учёта статистики в Кубке Надежды

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте ВХЛ
 Профиль игрока на global-sport.ru
 Профиль игрока на r-hockey.ru
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Югра»